Saucejo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 El Saucejo, ort, Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Saucejo (kommun i Spanien), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar